

Sigle 
 Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni – organizzazione internazionale per la definizione degli standard
 Infrared Space Observatory – telescopio dell'Agenzia Spaziale Europea

Codici 
 ISO – codice aeroportuale IATA del Kinston Regional Jetport di Kinston (Stati Uniti)

Informatica 
.iso – estensione utilizzata generalmente per indicare un'immagine ISO, cioè un file che contiene l'intero contenuto di un disco ottico e che segue la norma tecnica ISO 9660 o ISO 13346

Mitologia
 Iso – figlio illegittimo di Priamo

Musica 
 Iso – musicista italiano

Aziende 
 Iso Rivolta – casa automobilistica italiana
 ISO (azienda) – azienda fotografica italiana

Altro 
 ISO – In fotografia, unità di misura della sensibilità della pellicola, o, nelle digitali, del sensore
 Iso – genere di pesci della famiglia Isonidae

Altri progetti